Le mot refuge peut désigner :

 un abri pour se protéger (guerres, intempéries...)
 une terre de migration recherchée par les réfugiés ;
 le Refuge protestant, exil de huguenots français aux  ;
 un refuge de montagne ;
 le refuge, l'engagement ou le « baptême » bouddhiste ;
 un refuge animalier ;
 un refuge peut être un repli sur soi ;
 un  est une zone dans laquelle survivent les espèces d'une population isolée ou relique, notamment un refuge glaciaire, lieu où diverses espèces ont pu survivre durant les périodes glaciaires.
 un refuge pour femmes battues

Dans les arts 
 Refuge, un film de Mark Medoff en 2010 ;
 Refuge, un film de Marc Brummund en 2014,  doublement primé au festival Max Ophüls en 2015. Il met en scène un drame qui s’appuie sur le récit véridique d’un ancien pensionnaire de l’internat de Freistatt.
 Refuge, un film d'Eran Riklis sorti en 2017.
 Refuge, un album de Carbon Based Lifeforms, sorti en 2014.
 Refuge, album de Jean-Louis Aubert (2019)

Voir aussi 
 
 
Homonymie de titre